La saison 2011-2012 de Fußball Bundesliga est la  de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Borussia Dortmund défend son titre face à 17 autres équipes dont 2 promus de 2. Bundesliga.

Les dix-huit clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (3 places directes en Ligue des champions, 1 en barrages, 1 en barrages de la Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la DFB Pokal qui est qualificatives pour la Ligue Europa. Les 2 derniers du championnat sont relégués en 2. Bundesliga, le  affrontera la  de 2. Bundesliga pour pouvoir rester en .

À l'issue de la saison le Borussia Dortmund est sacrée champion d'Allemagne pour la deuxième année consécutive. Il s'agit aussi du huitième titre de champion de son histoire.

Équipes

Participants et Location 
Légende des couleurs

Informations équipes

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

mis à jour le

Leader journée par journée

par journée

Matchs

Évolution du classement

Barrage 
À la fin de la saison, le  de 1. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga pour tenter de se maintenir. Avec un score cumulé de 4-3 sur l'ensemble des deux matchs, le Fortuna Düsseldorf est promu en 1. Bundesliga. Pour sa part, le Hertha BSC Berlin descend en 2. Bundesliga un an après l'avoir quittée.

Statistiques

Classement des buteurs 
 Dernière mise à jour :  .

Classement des passeurs

Notes et références 

2011-2012
Football M1
Allemagne M1
Championnat M1